де Зеув:

 де Зеув, Арьян (род. 1970) — нидерландский футболист.
 де Зеув, Деми (род. 1983) — нидерландский футболист.
 Де Зеув, Максим (род. 1987) — бельгийский баскетболист.